Прытко́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Прытков, Геннадий Николаевич (род. 1948) — советский и российский актёр, режиссёр, народный артист России.
Прытков, Данил Сергеевич (род. 1991) — российский исполнитель, известный под псевдонимом Niletto.
 Прытков, Даниил Алексеевич (1912—1952) — Герой Советского Союза.
 Прытков, Юрий Александрович (1920—2011) — советский режиссёр-постановщик мультипликационных фильмов, художник.

См. также 
 Прыткова